

Persone
Alfredo De Vincenzi (1907–...) – calciatore argentino naturalizzato italiano
Giorgio De Vincenzi (1884-1965) – pittore e disegnatore italiano
Jean-Pierre de Vincenzi (1957) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo francese

Altro
Commissario De Vincenzi – personaggio letterario creato dallo scrittore Augusto De Angelis
 Il commissario De Vincenzi – serie televisiva poliziesca prodotta e trasmessa dalla Rai

Pagine correlate
De Vincenzo